Валтер Машадо да Силва (; 2 января 1940, Сан-Паулу — 29 сентября 2020, Рио-де-Жанейро), более известный как Силва Батута () — бразильский футболист, выступавший на позиции нападающего.

Карьера 
Силва Батута начал карьеру в возрасте 15 лет в клубе «Сан-Паулу». Проведя там два сезона, он перешёл на правах аренды в «Бататайс». Проведя там полгода, футболист был продан в клуб «Ботафого». Два года спустя Батута стал игроком «Коринтианса», дебютировав в команде 21 мая 1962 года в матче с бывшей командой, «Ботафого». Там же он получил от комментатора Жорже Кури своё футбольное прозвище — Батута, в честь «баттуты», палочки дирижёра, служившей для отбивания такта. В «Коринтиансе» Батута выступал 4 сезона, проведя 143 матча (в некоторых источниках — 140) и забив 89 голов.

В 1965 году Силва перешёл в клуб «Фламенго», искавший замену Жерсону будучи заменян на форварда Айртона Белезу. В первом же сезоне он помог клубу выиграть чемпионат штата Рио-де-Жанейро, став лучшим бомбардиром команды. В следующем сезоне он также стал лучшим бомбардиром «Фла», забив 12 голов, но клуб занял второе место. Во «Фламенго» он также близко подружился с Алмиром Пернамбукиньо, который покинул клуб, после ухода из него Батуты.

В 1966 году Силва был куплен «Барселоной» за 180 тыс. долларов с заработной платой в 20 тыс. долларов в год. Но в те годы клуб не имел права заявлять иностранных футболистов, из-за чего игрок выступал за «Барсу» лишь в товарищеских матчах. Более того его оскорбил даже президент клуба, Энрике Льяудет, сказавший: «Если ты не сможешь играть, то я буду использовать тебя в качестве водителя. Всегда хотел чёрного шофёра». Футболист вернулся в Бразилию, в клуб «Сантос», но там провёл лишь сезон, в котором клуб выиграл чемпионат штата.

В 1967 году Силва вновь стал игроком «Фламенго», и в первой игре по его возвращении он забил три гола на Маракане в матче с «Крузейро» в присутствии 180 тыс. зрителей. В 1968 году форвард в третий раз стал лучшим бомбардиром «Фла», 11 раз поразив ворота соперников в чемпионате Рио. Всего игрок выступал там полтора года, забив за клуб, в общей сложности, 68 голов в 132 играх. В 1969 году Батута стал игроком аргентинского «Расинга». Первый гол за клуб он забил в матче с «Эстудиантесом», а всего забил за клуб 18 голов в 28 матчах, из которых 14 в Метрополитано, благодаря чему он стал лучшим бомбардиром турнира.

Вернувшись в Бразилию, Батута стал игроком клуба «Васко да Гама», с которым стал чемпионом штата Рио. Он играл в аренде в «Ботафого» и «Рио-Негро» из Манауса, а потом вернулся в «Васко». Затем футболист перешёл в колумбийский «Атлетико Хуниор». Завершил карьеру Силва Батута в венесуэльской команде «Тикере-Канариас» в 1975 году. Затем Валтер работал тренером и помощником главного тренера во «Фламенго», а также скаутом клуба. В 1995 году он окончил юридический факультет UNISUAM. В последние годы он работал библиотекарем в штаб-квартире «Фламенго».

В 2020 году Батута был госпитализирован в больницу Про-Кардиаку в байрро Ботафогу, будучи больным COVID-19. Он умер спустя 10 дней.

Личная жизнь 
Батута был женат. С супругой Мартой они отметили в 2014 году 50-летнюю годовщину брака. У них трое детей.

Международная статистика

Достижения

Командные 
 Чемпион штата Сан-Паулу: 1957, 1967
 Чемпион штата Рио-де-Жанейро: 1961, 1965, 1970
 Чемпион Бразилии: 1974

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Аргентины: Метрополитано 1969 (14 голов)

Примечания

Литература 
 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Сан-Паулу»
Игроки ФК «Бататайс»
Игроки ФК «Ботафого»
Игроки ФК «Коринтианс»
Игроки ФК «Фламенго»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Сантос»
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК «Атлетико Хуниор»
Игроки ФК «Канариас»